Fidem oder FIDEM steht für

 Fidem catholicam, ein mittelalterliches Dokument aus dem 14. Jahrhundert, das die Ablösung der Königswahl vom päpstlichen Approbationsrecht sanktioniert und juristisch begründet.
 International Federation of Medallic Art (FIDEM), französisch: Fédération Internationale de la Medaille, 1937 gegründete international tätige Medaillengesellschaft, Ausstellungs-Organisatorin und Sachbuch-Herausgeberin